Andy Murray era il detentore del titolo ma non ha partecipato per infortunio.

In finale Roberto Bautista Agut ha battuto Lucas Pouille con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Lucas Pouille (finale)
  Roberto Bautista Agut (campione)
  Damir Džumhur (secondo turno)

  Richard Gasquet (primo turno)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Filip Krajinović (semifinale) 
  Yūichi Sugita (quarti di finale)

Qualificati 

  Ernests Gulbis (primo turno)
  Yannick Maden (primo turno)

  Quentin Halys (primo turno)
  Gleb Sakharov (primo turno)

Lucky loser 

  Blaž Kavčič (primo turno)

Wildcard 

  Marcos Baghdatis (secondo turno)
  Malek Jaziri (semifinale)

  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2018